Padrón steht für

 Padrón, eine Gemeinde in Spanien, Autonome Gemeinschaft Galicien, Provinz A Coruña

Padrón ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Padrón Sánchez (* 1939), venezolanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Juan Padrón (1947–2020), kubanischer Animationsfilmregisseur
 Julián Padrón (1910–1954), venezolanischer Schriftsteller, Journalist und Rechtsanwalt